Фабри́сио Герма́н Анхиле́ри (; 15 марта 1994, ) — аргентинский футболист, полузащитник испанского клуба «Хетафе».

Карьера

Ранние годы 
Начинал в клубе «Сан-Мартин». В возрасте шести лет перешёл в «Бока Хуниорс», в котором провел два года и в 2009 году вновь вернулся в родной клуб. В возрасте семнадцати лет стал игроком клуба «Годой-Крус».

9 февраля 2013 года дебютировал в основном составе в матче против «Олл Бойз» (1:1), заменив Гонсало Кастеллани. Играл на левом фланге полузащиты. За первые три сезона (2012/13, 2013/14 и 2014) сыграл всего 15 матчей. В 2014 году вызывался в резервную команду, за которую забил 18 голов, играя на позиции нападающего.

В период 2019—2021 годов выступал за «Ривер Плейт», за который сыграл 68 официальных матчей и забил четыре гола. 14 июля 2022 года стал игроком испанского «Хетафе».

Сборная 
27 апреля 2021 года тренер Лионель Скалони включил его в шорт-лист для участия в Кубке Америки.

Статистика выступлений

Достижения 
«Ривер Плейт»
 Чемпион Аргентины: 2021
 Обладатель Кубка Аргентины: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Аргентины: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чемпионата Испании

Родившиеся в 1994 году
Родившиеся в провинции Мендоса
Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Годой-Крус»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Хетафе»